Osoby:
 Franz von Thun und Hohenstein – austro-węgierski polityk
 Gabriela von Thun und Hohenstein – austriacka filantropka
 Leopold Leonhard Raymund von Thun und Hohenstein – czeski biskup
 Leopold von Thun und Hohenstein – austriacki mąż stanu

Inne:
 Thun und Hohenstein – ród

Zobacz też:
 Hohenstein
 Thun